Kilpi est un groupe hard rock finlandais

Kilpi est aussi un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1882-1954), acteur et film et radio finlandais
Eeva Kilpi (née en 1928), écrivaine finlandais
Eino Kilpi (1889-1963), journaliste et homme politique finlandais
Katja Kilpi (née en 1974), athlète finlandaise en saut en hauteur
Marko Kilpi (né en 1969), auteur finlandais de romans policiers
Sylvi-Kyllikki Kilpi (1899-1987), journaliste et femme politique finlandaise
 (1874-1939), auteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois